

Astronomia 
 Dorsum Nicol – catena di creste lunari intitolata al fisico e geologo scozzese William Nicol nel 1976

Fisica 
 Prisma di Nicol – tipo di polarizzatore, un dispositivo ottico usato per produrre un fascio di luce polarizzata

Persone 
 Alex Nicol (1916-2001) – attore e regista cinematografico e televisivo statunitense
 Erskine Nicol (1825-1904) – pittore scozzese
 Jimmy Nicol (1939) – batterista britannico
 Kevin Nicol (1982) – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
 George Nicol (1886-1967) – velocista britannico
 Lesley Nicol (1953) – attrice inglese
 Simon Nicol (1950) – chitarrista e cantante inglese
 Stephen Nicol (1983) – rugbista a 15 italiano di origine scozzese 
 Steve Nicol (1961) – allenatore di calcio ed ex calciatore britannico
 William Nicol (1770-1851) – fisico e geologo scozzese